Dale – miasto ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Dale – część wsi Dosłońce w Polsce, w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Dale – część wsi Racławice w Polsce, w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Dale – wieś w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire
 Dale Abbey – miejscowość w Anglii

Miejscowości w USA:
 Dale – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Dale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Dale – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie
 Dale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Dale – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Dale (ang. Dale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Dale (ang. Dale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dale (ang. Dale County) – w stanie Alabama